Cia. de Teatro Casquinha é uma companhia de teatro brasileira.http://www.itu.com.br/regiao/noticia/palhaco-casquinha-da-show-em-porto-feliz-20110126 Dela participa o palhaço Casquinha, interpretado pelo ator Dionízio Pereira Martins (Curitiba/PR, 20 de fevereiro de 1971). Vem alegrando pessoas de todas as idades em cidades como São Pedro, Capivari, Rafard e Rio das Pedras.

Elenco 
 André Luiz Vignolis Monteiro
 Camila Monteiro Martins
 Christopher Monteiro Martins
 Cristian Bryan Monteiro Martins
 Cristiane Monteiro
 Cristina Monteiro Martins
 Dionízio Pereira Martins (casquinha)
 Eduarda Vignolis Monteiro
 Elcio Garcia Martins
 Hemerson Monteiro
 Jônatas Ercílio da Silva Paixão
 Manuelle Vignolis Monteiro
 Maria Cristina Corsine

Espetáculos 
Os espetáculos tem duração de aproximadamente duas horas. Nas terças-feiras, é apresentado o "Vale a pena ver de novo", um reprise da peça de maior audiência da semana. Nas quintas-feiras é a vez da "Noite quente", onde é proibida a entrada de menores de 18 anos. Abaixo, alguns dos espetáculos:

 Casa dos prazeres (proibida a entrada de menores de 18 anos)
 Casquinha - candidato a prefeito de (cidade onde está)
 Casquinha - o ator da Rede Globo
 Casquinha - o capitão da tropa de elite
 Casquinha - o craque da seleção brasileira
 Casquinha - o domador de mulheres
 Casquinha - o hóspede no hotel maluco
 Casquinha - o irresistível gostosão
 Casquinha - o rei do gatilho
 Casquinha - o sobrevivente do Titanic
 Casquinha - o soldado trapalhão
 Casquinha - o tigrão de (cidade onde está)
 Casquinha - o vendedor de mandioca
 Casquinha contra a múmia do faraó Kuekan Kagada
 Casquinha contra Chuck, o brinquedo assassino
 Casquinha contra Lampião, o rei do cangaço
 Casquinha contra o chupa-cabras
 Casquinha contra o gaúcho de Passo o Fumo
 Casquinha contra o Lobisomem
 Casquinha contra o louco
 Casquinha de minissaia
 Casquinha e a escrava Isaura
 Casquinha e a mulher nota 1000
 Casquinha e a noiva do defunto
 Casquinha e o beijo do vampiro
 Casquinha e o clone paraguaio
 Casquinha e o E.T.
 Casquinha e sua família na capital
 Casquinha em lua de mel a três
 Casquinha na casa do BBB
 Casquinha na casa do nenônho
 Casquinha no velório
 Casquinha quer mamar
 Casquinha, o exterminador do teu furo
 Chá de panela (proibida a entrada de homens e menores de 18 anos)
 Como sequestrar a minha sogra (proibida a entrada de menores de 18 anos)
 Corra que o Casquinha vem aí
 E o Casquinha apareceu
 Ghost ou não goste, Casquinha do outro lado da vida
 Meu filho, minha vida (drama)
 O casamento do Casquinha
 O céu uniu dois corações (drama)
 O príncipe, a bruxa e o feiticeiro
 O Rei Leão
 Obrigado (cidade onde está)
 Sexo por encomenda (proibida a entrada de menores de 18 anos)
 Tudo em cima da cama (proibida a entrada de menores de 18 anos)

Companhias de teatro do Brasil